Tusenskönor (Bellis) är ett släkte med 15 fleråriga arter i växtfamiljen korgblommiga växter. Tusenskönorna är vildväxande i Europa, Nordafrika, Mindre Asien och Nordamerika. I Sverige finns endast arten tusensköna (B. perennis). Strålblommorna är vita till rosa och diskblommorna är gula. Vissa arter har andra blomfärger, exempelvis blå. Det finns bara en blomkorg på varje stjälk. Blomkorgarna är endast öppna under dagen.

Det vetenskapliga släktnamnet Bellis kommer från latinets bellus som betyder "söt" eller "vacker".

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar
Den virtuella floran - Tusenskönor

Korgblommiga växter
Be Växtindex